Bengasi steht für:
 Bengasi, Stadt in Libyen 
 Munizip Bengasi, Verwaltungseinheit in Libyen
 Bengasi (Schiff, 1933), dänisches Frachtschiff und deutsches Schnellbootbegleitschiff
 Bengasi (Film), italienischer Kriegs- und Propagandafilm von Augusto Genina